Санжижап Баяндуевич Чойропов (род. 1927) — советский передовик производства, звеньевой колхоза имени Кирова Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1927 году в улусе Улюкчикан Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР в бурятской семье. 

С 1941 года после окончания начальной школы, учился в Баянгольской средней школе, в период Великой Отечественной войны он был вынужден оставить учёбу и пойти работать в колхоз имени С. М. Кирова Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР, работая в колхозе его принимают в ряды членов ВЛКСМ и вскоре благодаря своей отличной работе был назначен — руководителем молодёжно-комсомольского полеводческого звена колхоза имени С. М. Кирова Баргузинского района.

С 1942 по 1945 годы в трудные военные годы молодёжно-комсомольское полеводческое звено под руководством С. Б. Санжижала добивается получения высоких урожаев озимых, всё это было благодаря напряженному труду всего звена, применению и реализации передовых методов выращивания зерновых культур. С. Б. Санжижала был постоянным участником съездов передовиков, бригада под его руководством участвует в соревновании за присвоение звания фронтовой бригады. 

С 1945 года в послевоенные годы С. Б. Санжижал своим неустанным трудом добивается еще больших результатов. В 1947 году полеводческое звено под его руководством, получило урожай пшеницы — 34,98 центнера с гектара на площади —  27,3 гектара. 

29 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение высоких урожаев пшеницы при получении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года» Санжижап Баяндуевич Чойропов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующем  С. Б. Санжижал перешёл в овцеводчество,  работал — старшим чабаном колхоза «Улюнский» Баргузинского района, добивался наилучших результатов по выходу молодняка и настригу шерсти. В дальнейшем переехал в город Улан-Удэ занимался педагогической деятельности. 

После выхода на заслуженный отдых жил в городе Улан-Удэ.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (29.03.1948)
 Орден Ленина (29.03.1948)

Примечания 

Персоналии:Социалистическое соревнование